El Baúl steht für:

 El Baúl (Guatemala), archäologische Fundstelle in Guatemalas
 El Baúl (Venezuela), Ort im Bundesstaat Cojedes, Venezuela